Cost, Insurance and Freight
 Common Intermediate Format
 Crystallographic Information File